Moscardini (Muscadins) – fazione della Rivoluzione francese 
 Giovanni Moscardini – soprannominato "Johnny" – calciatore scozzese
 Fratelli Moscardini (Tonino, Silvio, Roberto, Andrea, Anna Maria, Guerrino) –  partigiani italiani
 Roberto Moscardini – partigiano italiano

Pagine correlate 
 Moscardino